
Список родов, входящих в семейство 
 Список составлен на основе данных сайта WFOPL (версия от декабря 2022г.) в соответствии с системой APG IV. 
 В семейство включается 448 родов в статусе "подтвержденных", роды в статусе "непроверенный", "сомнительный", а также гибридного происхождения не приводятся.

A 

  - Ацифилла
  - Акронема
 
  - Актинолема
   - Актинотус
 
 
  - Сныть
   - Кокорыш, Собачья петрушка
 
 
 
 
  - Амми
 
 
 
 
  - Укроп
  - Дудник, Дягиль
 
 
 
 
 
 
 
  - Купырь
 
 
 
  - Сельдерей
 
 
 
 
 
  - Артедия
 
 
 
  - Астранция, Звездовка
  - Морковница
 
 
 
 
 
 
  - Азорелла

B 
  - Берула, Поручейничек
  - Бифора
 
 
 
 
 
  - Буниум
  - Володушка

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
  - Тмин
 
 
 
 
 
  - Бутень
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Вёх, Цикута
 
  - Жгун-корень
 
 
  - Болиголов
 
  - Кориандр, Кишнец
 
 
 
 
  - Критмум
 
  - Кмин, Комун

D 

 
 
 
 
  - Морковь

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Синеголовник

F 
  - Резак
 
  - Ферула
  - Ферульник
 
  - Фенхель

G 
  - Галагания
 
 
 
  - Гления
 
 
 
 
  - Тминоножка, Граммосциадиум

H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Борщевик

I

J 
  - Иорения

K 
  - Кадения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Красновия

L 
 
 
 
  - Лазурник
  - Гладыш, Лазерпициум
 
 
 
 
 
 
  - Любисток

M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Кервель, Миррис

N 
 
  - Науфрага

O 
 
  - Омежник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Орлайя

P 
 
  - Палимбия
 
 
 
 
  - Пастернак
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Петрушка
  - Горичник, Горногоричник
 
  - Вздутоплодник
 
 
 
 
 
  - Бедренец
 
 
 
  - Реброплодник
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Прангос

R

S 

  - Саяночка
  - Подлесник
 
 
 
  - Скандикс
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Жестковенечник
 
 
  - Гирча
 
  - Жабрица
 
 
 
  - Морковник
 
 
 
 
 
 
  - Петрушечник
  - Поручейник
 
 
  - Смирния
 
 
 
  - Шарозонтичник

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Пупырник, Торилис
 
  - Айован

V

W

X

Y

Z

Примечания 

 
Зонтичные